Petrolina de Goiás kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Petrolina de Goiás (ort), 
 Petrolina de Goiás (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar